Das Mixed der Australian Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Barbora Krejčíková und Nikola Mektić.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
2021